A 2008-as WTCC spanyol nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság harmadik fordulója. 2008. május 18-án rendezték meg a Circuit de Valencia-n, Valenciában, Spanyolországban.

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
 Eredmények

Spanyol
Autóversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)